kwaadaardigheid, een ethisch concept
 Maligne, een medische term